Natarajania är ett släkte av svampar. Natarajania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Natarajania